

Geografia
 Dolní Přím – comune della Repubblica Ceca nel distretto di Hradec Králové, regione omonima
 Saint-Prim – comune francese nel dipartimento dell'Isère, regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone
 Juan Prim (1814-1870) – generale e politico spagnolo
 Robert C. Prim (1921) – matematico e informatico statunitense
 Santiago Prim (1990) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Suzy Prim (1895-1991) – attrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica francese
 Tommy Prim (1955) – ex ciclista su strada svedese

Altro
 Algoritmo di Prim – algoritmo utilizzato in teoria dei grafi, informatica e ricerca operativa